Русештий:
 Старые Русешты — село в Яловенском районе Республики Молдова.
 Новые Русешты — село в Яловенском районе Республики Молдова.